Виктор Михайлович Медведев:
 Медведев, Виктор Михайлович (1913—1943) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1943).
 Медведев, Виктор Михайлович (1917—1992) — советский сталевар, Герой Социалистического Труда (1959).